House of Commons bezeichnet im angelsächsischen Raum das Unterhaus im Zweikammersystem, insbesondere:
 House of Commons (Vereinigtes Königreich)
 das ehemalige House of Commons von Irland, siehe Parliament of Ireland
 das ehemalige House of Commons von Südirland, siehe Parliament of Southern Ireland
 das ehemalige House of Commons von Nordirland, siehe Parliament of Northern Ireland
 House of Commons von Kanada, siehe Unterhaus (Kanada)